Відро — ємність для рідин і сипких речовин.
 Відро — руська дометрична одиниця об'єму.

Паронім 
 Ве́дро — застаріла й діалектна назва ясної, безхмарної погоди. Не пов'язане з «відро», вважається похідним від праіндоєвропейського *wedʰrom і спорідненим з , , ,  і  («погода»).

Див. також 
 Вєдро — присілок, Орловський район, Кіровська область, Росія.

Примітки